Шидловецкий:

 Шидловецкий, Кшиштоф (1467—1532) — государственный деятель Королевства Польского.
 Шидловецкий повят — повят (район) в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.